Lipovica steht für folgende geographische Objekte:

Ungarn:
 Kislippó (deutsch Lipowitz, kroatisch Lipovica), eine ungarische Gemeinde im Komitat Baranya

Serbien:
 Lipovica (Despotovac), Dorf in Ostserbien
 Lipovica (Lebane), Dorf in Südostserbien
 Lipovica (Leskovac), Dorf in Südostserbien
 Lipovica (Vlasotince), Dorf in Serbien

Kosovo:
 Lipovica (Gjilan), Dorf im Ostkosovo
 Lipovica (Leposavić), Siedlung im Nordkosovo
 Lipovica (Lipjan), Dorf im Zentralkosovo
 Lipovica (Kosovo), Berggipfel im Kosovo